Le mot Carolina est originellement une déclinaison (notamment le nominatif féminin singulier) d'un adjectif latin signifiant « de Carolus » (« de  »).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (235) Carolina est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Le Carolina Marsh Tacky est une race chevaline rare, native de Caroline du Sud (États-Unis).
 Le Carolina Reaper est un cultivar de piment habanero (Capsicum chinense), le plus fort piment du monde de 2013 à 2017.
 En taxonomie, le mot carolina est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 le 1 South Carolina Volunteers (1863-1864) est un régiment de l'Armée de l'Union durant la guerre de Sécession américaine ;
 le 1 North Carolina Infantry, le 1 South Carolina Rifle, le 7 North Carolina Infantry, le 12 South Carolina Infantry et le 18 North Carolina Infantry sont des régiments d'infanterie de l'Armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession américaine (1861-1865).

Culture et société

Arts plastiques 
 Carolina est une sculpture de Marcello Tommasi, conçue en 1968.

Cinéma 
 Carolina est un film américain de Henry King, sorti en 1934.
 Carolina est un film américano-allemand de Marleen Gorris, sorti en 2003.
 Ferdinando e Carolina est un film italien réalisé par Lina Wertmüller, sorti en 1999.
 Totò e Carolina est un film italien réalisé par Mario Monicelli, sorti en 1955.

Marine 
 Le  (1863-1864) est un cuirassé de la Confederate States Navy.
  et  sont les noms d'une dizaine de navires de l'US Navy.

Monuments 
 Carl och Carolina est un bâtiment construit dans le quartier Keskusta de Vaasa (province de Finlande occidentale, Finlande).

Musique 
 Carolina est une chanson de Taylor Swift pour la bande originale du film Là où chantent les écrevisses.
 Carolina est une chanson de l'album M-Clan (2001), du groupe M-Clan.
 Carolina IV est une chanson de l'album Holy Land (1998), du groupe brésilien Angra.
 Breathe Carolina est un groupe d'electropop, originaire de Denver (Colorado, États-Unis).

Sports 
 Les Carolina Cougars sont un club franchisé américain de basket-ball (1969-1974), basé à Saint-Louis (Missouri, États-Unis).
 Les Carolina Dodge Dealers 400 sont une course automobile de stock-cars (2001-2004).
 Le Carolina Dynamo est un club semi-professionnel de football basé à  (Caroline du Nord, États-Unis).
 Les Carolina Hurricanes sont une franchise professionnelle de hockey sur glace basée à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis).
 Les Carolina Monarchs sont une franchise professionnelle de hockey sur glace (1995-1997).
 Les Carolina Panthers sont une équipe professionnelle de football américain, basée à Charlotte (Caroline du Nord, États-Unis).
 Les Coastal Carolina Chanticleers sont le club omnisports de l'université de Caroline côtière à Conway (Caroline du Sud, États-Unis).
 Les East Carolina Pirates sont le club omnisports de l'université de Caroline de l'Est à Greenville (Caroline du Nord, États-Unis).
 Les North Carolina A&T Aggies sont le club omnisports de l'université agricole et technique d'État de Caroline du Nord à Greensboro (Caroline du Nord, États-Unis).
 Le North Carolina Courage est un club professionnel féminin de football basée à Cary (Caroline du Nord, États-Unis).
 Le North Carolina Football Club, anciennement Carolina RailHawks, est un club professionnel de football basé à Cary, en Caroline du Nord (États-Unis).
 Les North Carolina Tar Heels sont le club omnisports de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill (Caroline du Nord, États-Unis).
 Les South Carolina Gamecocks sont le club omnisports de l'université de Caroline du Sud (Caroline du Sud, États-Unis).

Transports 
 Le Carolina and Northwestern Railway est un chemin de fer américain de classe I desservant la Caroline du Sud et la Caroline du Nord (1897-1940).
 Le Charleston and Western Carolina Railway est un chemin de fer américain de classe I en Caroline du Sud (1896-1959).

Anthroponyme

Prénom 
 Carolina est un prénom féminin, l'équivalent dans diverses langues du français .
 Plusieurs prénoms composés féminins incluent Carolina, notamment Ana Carolina, Andrea Carolina, Anna Carolina, Astrid Carolina, Cheili Carolina, Diana Carolina, Evelyn Carolina, Maria Carolina, Olga Carolina, Sandra Carolina et Sarai Carolina.

Patronyme 
 Jurich Carolina (1998-) est un footballeur international curacien.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Carolina, une ville de la province de Mpumalanga ;

Brésil 
 Carolina, une commune de l'État du Maranhão ;
 Carolina, un quartier de la ville de Santa Maria (État du Rio Grande do Sul) ;

Colombie 
 Carolina del Príncipe, une municipalité du département d'Antioquia ;

Espagne 
 La Carolina, une commune de la province de Jaén (communauté autonome d’Andalousie) ;

États-Unis 
 North Carolina et South Carolina, noms anglais des États de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud ;
 Carolina, une localité de l'Alabama ;

Porto Rico 
 Carolina, une ville ;

Suriname 
 Carolina, un ressort situé dans le district de Para.

Homonymie de titre